Uma casa de parto é um estabelecimento paramédico especializado em realizar partos de forma natural.

No Brasil, o Ministério da Saúde usa da denominação centro de parto normal desde 1999.

Hoje há 14 estabelecimentos desse tipo no Brasil, todos fazendo parte do sistema público de saúde. O parto humanizado já é muito valorizado em países como França, Países Baixos e Japão. Já no Brasil, ele vem tentando se fortalecer em meio a muitas críticas e discussões.

Tais casas surgem com a proposta de humanização da assistência ao nascimento e parto. Isso significa diminuir as taxas de cesáreas, as medicações, as intervenções desnecessárias, assim como permitir que as parturientes tomem decisões em relação ao seu próprio corpo.

Suas criações implicaram acirradas críticas por parte da classe médica. Porque, de acordo com o que foi oficializado, tais casas podem funcionar sem a presença obrigatória dos médicos, ou seja, somente com a supervisão das enfermeiros obstétricos. Buscando a segurança e o direito a um atendimento de qualidade pelo paciente, os médicos consideram as casas de parto como sendo lugares que não oferecem nenhum tipo de segurança para a mãe e o bebê, tratando-as como sendo um retrocesso, como sendo instituições medievais e ilegais. No entanto, o que está por trás desta avaliação negativa por parte de médicos é a formação intervencionista destes profissionais que considera o parto como um risco e não como um evento fisiológico e que, se bem acompanhando, por profissional experiente na condução de processos fisiológicos, está associado a maiores taxas de partos normais e melhor avaliação de satisfação com a experiência do parto, bem como menores taxas de cesáreas e complicações tanto para mães, quanto para bebês.

Neste modelo de assistência, são acompanhados apenas aqueles casos considerados de baixo risco e, sempre que necessária, é realizada a transferência para hospitais de referência.

Ligações externas 
http://www.rehuna.org.br 
http://www.portaldeginecologia.com.br 
http://www.conexaomaster.com.br 
http://www.casasdeparto.com.br

Estabelecimentos de saúde
Gravidez
Medicina alternativa
Obstetrícia